

Geografia 
 Andújar – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Andalusia

Persone 
 Candela Andújar – calciatrice spagnola
 Emmanuel Andújar –  cestista statunitense con cittadinanza portoricana
 Mariano Andújar – calciatore argentino
 Pablo Andújar –  tennista spagnolo
 Rubén Fernández Andújar – ciclista su strada spagnolo